FlaK 37 puede hacer referencia a:

 3,7 cm FlaK 37, cañón antiaéreo de calibre 37 mm.
 8,8 cm FlaK 37, cañón antiaéreo de calibre 88 mm.